

Persone 
 Jacques Joseph, conte di Corbière (1766-1853) – politico e avvocato francese
 Edouard Corbière (1793-1875) – scrittore, giornalista e marinaio francese.
 Tristan Corbière, pseudonimo di Édouard-Joachim Corbière (1845-1875) – poeta francese

Geografia

Francia 
 La Corbière – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)

Pagine correlate 
 Corbières – pagina di disambiguazione